Rybníček può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Rybníček, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Rybníček, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale